Die Communauté d’agglomération Étampois Sud Essonne ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Essonne in der Region Île-de-France. Der Gemeindeverband wurde am 16. Dezember 2008 gegründet und umfasst heute 37 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Étampes.

Historische Entwicklung 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 wurden die bis dahin selbstständigen Gemeinden Méréville und Estouches zur Commune nouvelle Le Mérévillois zusammengelegt, die in den Gemeindeverband aufgenommen wurde. Dies reduzierte die Anzahl der Gemeinden des Gemeindeverbands von 38 auf 37.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Etampois Sud Essonne
Gemeindeverband im Département Essonne
Gegründet 2008